Dette er en oversigt over alle undervandsbådene Los Angeles-klassen. I alt blev der bygget 62 enheder, hvoraf de 32 stadig er i tjeneste og to er konverteret til faste øvelsesplatforme langs kaj.

Skibsliste 

Undervandsbåde fra USA